

Населені пункти та їхні частини
 Понятув — село в гміні Бистшиця-Клодзька Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Понятув — село в гміні Ґощанув Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Понятув — село в гміні Сулеюв Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Понятув — частина міста Валбжих в Нижньосілезькому воєводстві
 Понятув — лісова осада в гміні Велішев Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства

Примітки